Борисюк — українське прізвище.

Відомі носії 

 Аріель Борисюк ( 1991) — польський футболіст.
 Борисюк Віталій Миколайович — український актор театру і кіно, телеведучий. Заслужений артист України.
 Борисюк Віктор Миколайович — український радянський партійний діяч.
 Борисюк Віктор Опанасович (1946—2015) — громадський діяч, голова районної ради Староміського району м. Вінниця.
 Борисюк Іван Іванович (1914—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Борисюк Ірина Василівна ( 1977) — український літературознавець, кандидат філологічних наук.
 Борисюк Ірина Йосипівна ( 1977) — українська співачка, телеведуча.
 Борисюк Зоя Петрівна — український філолог, історик, джерелознавець і перекладачка з французької.
 Борисюк Костянтин Валерійович — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Борисюк Марія Наумівна — українська радянська діячка, ланкова колгоспів «Світанок», імені Чапаєва Дубровицького району Рівненської області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Борисюк Микола Кіндратович (1919—2014) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева, відмінник народної освіти України.
 Борисюк Мирослав Дмитрович — український політичний діяч.
 Борисюк Михайло Дем'янович ( 1934) — Герой України.
 Борисюк Олександр Євстахійович (1921—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Борисюк Сергій Федорович (1924—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Борисюк Ярослав Аркадійович — художник, живописець, графік.

Див. також 
 Брисюк
Українські прізвища
Прізвища на -юк